Bangoua est le nom de plusieurs localités :
 Bangoua, en Côte d'Ivoire
 Bangoua, au Cameroun
 Bangoua, aux Comores

Bangoua est le nom d'un peuple d'Afrique centrale.